Trente-Juillet ou XXX-Juillet ou 30-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 le , à l'issue de la révolution de Juillet, la bourgeoisie met fin au règne du roi Charles X et élimine l'option républicaine, au profit de Louis-Philippe ; 
 le , une journée de répression des manifestations, ordonnée par Georges Clemenceau pendant la grève des sablières, fait au moins trois morts à Villeneuve-Saint-Georges en Seine-et-Oise (Val-de-Marne depuis 1968) ; 
 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale, durant l'opération Cobra, 
 sanglante bataille entre Allemands et Américains à la Lande des Morts sur les communes de Mesnil-Aubert, Trelly, Lengronne et Grimesnil  dans la Manche, 
 arrivée des Américains à La Meurdraquière et Le Mesnil-Rogues dans la Manche, 
 libération de La Haye-Pesnel dans la Manche, 
 libération de Lingreville dans la Manche, par la 6e US DB, 
 libération de Condé-sur-Vire dans la Manche, par la  d'infanterie US surnommée « Santa Fé ».

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 30 de Julio » ou « Treinta de Julio »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 30 de Julio, à  Fresnillo dans État de Zacatecas.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
30